Ячменка (приток Волги)
 Ячменка (приток Шегарки)
 Ячменка — разговорное название ячменной каши